Bolette Puggaard (1798-1847), une peintre paysagiste danoise ;
 Christopher Puggaard (1823-1864), un géologue danois ;
 Hans Puggaard (1788-1866), un marchand et armateur danois ;
 Mikkel Desler Puggaard (né en 1995), footballeur danois ;
 Rudolph Puggaard (1818-1885), un riche marchand danois, mécène et philanthrope.

Patronyme danois